Puthon ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Puthon (1872–1961), Präsident der Salzburger Festspiele und Ehrenbürger
 Karl von Puthon (1780–1863), österreichischer Großhändler und Industrieller
 Viktor von Puthon (1842–1919), österreichischer Beamter und Politiker